Petra Cetkovská era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ du Périgord 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Séverine Beltrame che ha battuto in finale Audrey Bergot 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Erika Sema (secondo turno)
  Irini Georgatou (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Florencia Molinero (semifinali)

 Leticia Costas Moreira (quarti di finale)
 Séverine Beltrame (campionessa)
 Audrey Bergot (finale)
 Nathalie Piquion (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ du Périgord 2011